Бра́йен Марк Ригг (; род. 1971) — американский историк, профессор Американского военного университета, доктор философии (PhD). Автор книг «Еврейские солдаты Гитлера: нерассказанная история нацистских расовых законов и людей еврейского происхождения в германской армии» и «Спасённый из Рейха: как один из солдат Гитлера спас любавического ребе» (в соавторстве с профессором современной еврейской истории Йельского университета Паулой Хайман). Многие профессиональные историки считают Ригга так называемым "Умеренным отрицателем Холокоста" .

Биография 
Родился в Техасе в семье христиан-баптистов. Служил в качестве офицера в Корпусе морской пехоты США.

Окончил с отличием исторический факультет Йельского университета (B.A.), получил грант от Фонда Чарльза и Джулии Генри для продолжения обучения в Кембриджском университете в Великобритании.

Обнаружив, что его бабушка была еврейкой, постепенно стал приближаться к иудаизму. Учился в иерусалимской иешиве «Ор Самеах». Служил добровольцем во вспомогательных частях Армии обороны Израиля.

Научная деятельность 
В ходе подготовки материала о вермахте и о службе в нём лиц смешанного еврейско-немецкого происхождения взял около 400 интервью с ветеранами, записал около 500 часов видеопоказаний, собрал около 3 тысяч фотографий и 30 тысяч страниц воспоминаний солдат и офицеров, участвовавших во Второй мировой войне в рядах германской армии. По результатам своих исследований Ригг заявил, что в рядах вермахта (включая войска СС) якобы служило до 150 тысяч потомков евреев во втором и третьем поколении, многие из которых считали себя немцами и считались таковыми согласно Нюрнбергским законам.

Также в своих интервью Ригг заявил, что в ходе своих исследований передвигался исключительно на велосипеде, а также что в ходе научно-исследовательской деятельности выучил немецкий язык, которого он якобы не знал до этого.

Исследованию Ригга были посвящены статьи в ведущих газетах США, Великобритании и Израиля. Большинством серьёзных историков Холокоста его работа не была признана историческим исследованием. Дело в том, что согласно переписи 1939 года в Германии насчитывалось около 330 000 чистокровных евреев (нем. Volljude), 64 000 так называемых «полуевреев» (нем. Halbjude) или «еврейских полукровок первой степени»( мишлинги первой степени), 42 000 так называемых «евреев на четверть» (нем. Vierteljude) или «еврейских полукровок второй степени» (мишлинги второй степени), а также около 10.000 «евреев по определению». Кроме того,как минимум половина из так назывемых "мишлингов" (как первой, так и второй степени) это были старики, женщины и дети. Также важно отметить, что согласно все той же переписи 1939 года около 20 процентов так называемых «полуевреев» и около 10 процентов так называемых «евреев на четверть» являлись членами еврейских общин (либо вступили в них после момента введения расовых законов). Кроме того необходимо отметить, что деление на чистокровных (нем. Volljude), «полуевреев» (нем. Halbjude) или «еврейских полукровок первой степени» проходило исключительно на территории Германии границ 1937 года и присоединенной Австрии (Остмарк) . а на территориях районов Судетских немцев, Мемельланда (Клайпедский край), Саара и Рейнланда все так называемые «полуевреи» (нем. Halbjude) и «евреи на четверть» (нем. Vierteljude) автоматически были приравнены к «чистокровным/полным евреям» (нем. Volljude) и считались «евреями по определению» ( нем. Geltungsjude ). Соответственно в рядах вермахта (включая войска СС) даже гипотетически не могло служить до 150 тысяч потомков евреев во втором и третьем поколении. 

В то же время исследование Ригга получило хорошие отклики от отрицателей Холокоста и неонацистов. Неоднократно высказывались обвинения, что для своих исследований Ригг получал спонсорскую помощь от земельных союзов и региональных товариществ организации HIAG (нем. Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit der Angehörigen der ehemaligen Waffen-SS (HIAG) Общество взаимопомощи бывших членов войск СС), а также от основанного в 1993 году «Фонда военных захоронений „Когда все братья молчат“» (нем. «Kriegsgräberstiftung Wenn alle Brüder schweigen»). Сам Ригг не предпринял ни одной попытки опровергнуть эти обвинения, хотя и не подтверждал их. В настоящее время Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (нем. Bundeskriminalamt или BKA) и Федеральной службы защиты конституции Германии проводят следственную проверку данных обвинений. В случае подтверждения обвинений Брайан Ригг может предстать перед германским судом по обвинению в отрицании Холокоста.

Ссылки 
 Rare Look Uncovers Wartime Anguish of Many Part-Jewish Germans // The New York Times, 06.04.1997
 Оценка исследования Брайена Ригга известными историками Холокоста // Holocaust Teacher Resource Center (Ресурсный центр для преподавателей темы Холокоста)
 Марк Перельман. Социальный заказ?
 Мирон Амусья, Марк Перельман. Арифметика и… чуточку здравого смысла
 Шимон Бриман. ЕВРЕЙСКИЕ СОЛДАТЫ ГИТЛЕРА // Интернет-ресурс «Хроники Иерусалима» (впервые опубликовано в газете «Вести» 22.08.2002)
 Еврейские солдаты Гитлера // Независимая газета, 20.09.2002
 Игорь Островский. Так сколько же еврейских солдат было у Гитлера? // Интернет-журнал «Заметки по еврейской истории», 27.11.2004 № 48
 Г. Шехтман. В паутине свастики: евреи-коллаборационисты

Рецензии на работу Ригга 
 Wenn Spekulationen zu Tatsachen werden (Рецензия на работу Ригга) // Die Zeit, 06.11.2003 Nr.46
 Шимон Бриман. Тени Холокоста // Интернет-ресурс «Хроники Иерусалима» (впервые опубликовано в газете «Вести» 19.09.2002)

См. также 
 Евреи во Второй мировой войне

Библиография 
 Hitler’s Jewish Soldiers: The Untold Story of Nazi Racial Laws and Men of Jewish Descent in the German Military (Еврейские солдаты Гитлера: нерассказанная история нацистских расовых законов и людей еврейского происхождения в германской армии), University Press of Kansas, 2002. ISBN 978-0-7006-1358-8
 Rescued from the Reich: How one of Hitler’s Soldiers Saved the Lubavitcher Rebbe (Спасённый из Рейха: как один из солдат Гитлера спас любавического ребе), Yale University Press, 2004. ISBN 9780300115314
 The Untold Stories of Hitler’s Jewish Soldiers (Нерассказанные истории еврейских солдат Гитлера), University of Kansas Press, 2007. ISBN 978-0-7006-1638-1
 Hitler Strikes Poland: Blitzkrieg, Ideology, and Atrocity (review), Holocaust and Genocide Studies — Volume 19, Number 1, Spring 2005, pp. 127—129

Историки США
Выпускники Йельского университета